Ejército realista puede referirse a:

 Ejército realista en América;
 Ejército Realista en Nueva España;
 Ejército Real del Perú.